{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 21 июня — 26 августа 1997
| кол-во команд    = 60
| победитель       =  Лион
  Бастия
  Осер
| кол-во игр       = 138
| кол-во голов     = 408
}}Кубок Интертото 1997''' — был 37-м розыгрышем Кубка Интертото и 3-м розыгрышем этого турнира под эгидой УЕФА. Три победителя финалов — все из Франции («Лион», «Бастия» и «Осер») — получили путёвки в Кубок УЕФА.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9 

* Примечание. «Одра» по итогам сезона в национальном чемпионате также была заявлена в 1-й отборочный раунд Кубка УЕФА, в котором стартовала спустя 3 дня после завершения группового турнира Кубка Интертото.

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 26—27 июля, ответные — 30 июля 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 
Первые матчи прошли 12 августа, ответные — 26 августа 1997 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Результаты на RSSSF

Футбол в Европе в 1997 году